Donnybrook steht für folgende Orte:

 Donnybrook (Queensland), eine Stadt in Queensland, Australien
 Donnybrook (Western Australia), eine Stadt in Western Australia, Australien
 Donnybrook (Victoria), eine Stadt in Victoria, Australien
 Donnybrook (Irland), ein Distrikt in Dublin
 Donnybrook (Südafrika), eine Stadt in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Donnybrook (North Dakota), eine Stadt in den USA
 Donnybrook Fair, ein Ort in Ontario, Kanada

Donnybrook steht auch für:
 Bahnhof Donnybrook, ein Bahnhof in Victoria, Australien
 Donnybrook-Stadion, ein Rugby-Stadion in Dublin, Irland
 Donnybrook!, ein Broadway-Musical aus dem Jahr 1961
 Donnybrook (Band) (alternative Schreibweise: Donnybrook!), eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band aus Los Angeles